KSV Mol was een Belgische voetbalclub uit Mol. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2053 en heeft blauw-wit als clubkleuren. KSV Mol speelde verscheidene jaren in de nationale afdelingen. In 2002 fusioneerde de club met K. Wezel Sport FC tot KFC Racing Mol-Wezel.

Geschiedenis
In het gehucht Ginderbuiten in Mol ontstond op 4 mei 1924 een voetbalclub onder de naam De Rooden Band. De naam werd om politieke redenen achterwege gelaten en in 1927 ging men als Football Club Mollina spelen in competitie. De club werd op 1 mei 1931 uiteindelijk echt opgericht als Sport Vermaakt Mol en sloot in 1933 aan bij de KBVB. Deze club kreeg stamnummer 2053 toegekend. De club speelde op terreinen achter gemeenteschool van Ginderbuiten in blauw-wit. Verscheidene decennia bleef de club in de lagere gewestelijke of provinciale afdelingen spelen.

Wegens verkavelingsplannen voor de terreinen, verhuisde men in de jaren 60 naar een nieuw terrein aan de Sint-Carolusstraat. In 1973 bereikte SV Mol voor de eerste keer Nationale Bevordering, de Vierde Klasse. Dit verblijf duurde echter maar drie jaar, en men zakte opnieuw naar provinciale.

In 1983 was Mol teruggekeerde in de nationale reeksen. De ploeg werd er vierde in zijn reeks in Vierde Klasse, op slechts twee punten van reekswinnaar AS Eupen. De club zou onder voorzitterschap van Georges Claes succesvol blijven in het nationale voetbal. In 1985/86 eindigde men op een gedeelde eerste plaats, samen met KFC Heultje. Een testwedstrijd heen en terug moest beslissen welke club reekswinnaar werd en zou promoveren. In Heultje werd met 1-0 verloren, de thuiswedstrijd eindigde op 2-2, zodat Mol naast de titel en promotie greep. De wedstrijden hadden meer dan 4.000 toeschouwers opgeleverd. Mol bleef de daarop volgende seizoen echter voor de hoogste plaatsen meestrijden, tot men in 1990 uiteindelijk kampioen werd. Voor het eerst promoveerde de club zo naar Derde Klasse.

Mol bleef acht seizoenen in Derde Klasse spelen, maar had het vaak moeilijk en eindigde hoogstens in de middenmoot. Ook financieel was het voor de club moeilijk haalbaar. In 1998 eindigde men uiteindelijk voorlaatste en degradeerde terug naar Vierde Klasse. Het seizoen 1998/99 in Vierde Klasse eindigde de club als op drie na laatste, en moest zo een eindronde spelen om het behoud af te dwingen. In die eindronde werd verloren van andere vierdeklasser RFC Farciennes, waardoor Mol nu tegen een club uit Provinciale voor behoud moest spelen. Dit was een wedstrijd tegen Excelsior Veldwezelt. Mol verloor met 3-0 en zakte verder weg naar Eerste Provinciale.

De club bleef nog drie seizoenen verder spelen in Provinciale, tot men in 2002 uiteindelijk een fusie aanging met KFC Wezel Sport, dat eveneens naar Provinciale was gezakt. De nieuwe fusieclub werd KFC Racing Mol-Wezel, en ging met het stamnummer 844 van Wezel verder spelen op de terreinen van Mol. Het stamnummer 2053 van Mol werd echter definitief geschrapt.

Resultaten 

Sport in Mol (België)
Mol
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)